Kim Fanlo (5 de enero de 1979, Barcelona) es un músico y productor barcelonés conocido principalmente por haber sido el componente masculino, guitarrista y productor del grupo musical Nena Daconte hasta su separación en 2010.

Biografía 
La cantante Mai Meneses completó la formación del grupo en 2006 con el lanzamiento al mercado del primer disco, 'He perdido los zapatos', cuyo primer sencillo se tituló 'Idiota'. Después le siguieron 'En que estrella estará' y 'Marta'. Se vendieron 80.000 copias del disco. En septiembre de 2008, sacaron a la luz su segundo álbum 'Retales de carnaval', el primer sencillo fue "Tenía tanto que darte", canción que fue un éxito y entró directamente a los números uno de las listas de música españolas. El disco vendió en dos semanas 40.000 copias y consiguió un disco de oro.

Tras girar durante más de un año, ofreciendo más de 90 conciertos (dando su último concierto en Buenos Aires), el dúo decide separarse.

Desde entonces Kim se centra en crear Wicked Sound, su propio estudio de grabación en el distrito de Poblenou (Barcelona) y sigue produciendo a grupos y artistas como por ejemplo Pablo López con quien consigue 2 discos de oro por sus dos álbumes “Once Historias Y Un Piano” y “El Mundo Y Los Amantes Inocentes“. Este artista malagueño también recibe numerosos premios cómo artista revelación de las principales emisoras de radio del país y es nominado a mejor nuevo artista en los 15th Latin Grammy de 2014.

En la 17.ª edición de los Latin Grammy “El Mundo Y Los Amantes Inocentes” recibe dos nuevas nominaciones: una a Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo y otra a Kim Fanlo como Productor del Año.

En la actualidad Kim es el director musical y guitarrista del “Tour El Mundo”, gira de 100 conciertos que les ha llevado por todo el territorio nacional y ciudades  como Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, New York y Las Vegas, abriendo la ceremonia junto con Juanes en los 17th Latin Grammy Awards.

Discografía 
 2006: "He perdido los zapatos": 80.000 copias vendidas y un disco de oro
 Singles:
 Idiota
 Idiota (Remix)
 En que estrella estará
 Marta
 2008: "Retales de Carnaval": +80.000 copias y un disco de platino
 Singles:
 Tenía tanto que darte
 El Aleph
 Ay! Amor

Músicos de España
Nacidos en Barcelona